

Lokalizacje

Niemcy 
 Straßkirchen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen
 Straßkirchen – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen